Гофье (Гоффье, ) — французская фамилия.

Известные носители 
 Гофье, Луи (1762—1801) — французский художник.
 Гофье, Полина (урождённая Шатильон/Шатийон; 1772—1801) — французская художница, жена Луи Гофье.

См. также 
 Гоф